Klamp (Duitsland), een plaats in Duitsland
Een tiendblok, zie tiende
Een Kikker (voorwerp) of klos
Een bevestigingsmiddel, een bindlat, bijvoorbeeld om lading vast te zetten